Il singolare dell'ASB Classic 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Nicole Bradtke era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Sandra Cacic ha battuto in finale 6–3, 1–6, 6–4 Barbara Paulus.

Teste di serie

  Irina Spîrlea (primo turno)
  Barbara Paulus (finale)
  Judith Wiesner (primo turno)
  Joannette Kruger (secondo turno)

 Angélica Gavaldón (primo turno) 
 Kyōko Nagatsuka (primo turno) 
 Sabine Hack (quarti di finale) 
 Wang Shi-ting (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1996